Zwischenfall steht für:

 Diplomatischer Zwischenfall, ein Vorgang, der zu einem größeren Konflikt zwischen Nationalstaaten führt 
 Störfall, eine Störung des Betriebs einer technischen Anlage
 eine Störung des Luftfahrtbetriebs, siehe Flugunfall#Unterschiede in der Verwendung der Begriffe
 Zwischenfall (Diskothek), eine Diskothek in Bochum

Siehe auch: